Vollmer steht für:
 Vollmer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vollmer (Modelleisenbahnzubehör), deutscher Hersteller von Modelleisenbahnzubehör
 Vollmer Werke, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Vollmer-Insel, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Vollmer Maschinengewehr 27, Versuchsmodell eines Leichten Maschinengewehrs
 Kurzbezeichnung für das von Hans Vollmer fortgesetzte Künstlerlexikon von Thieme-Becker

Siehe auch:
 Vollmar
 Volmer